

Patronyme 

 Thomas Brezzo (1979-), avocat et homme politique monégasque.

Toponyme 

 Brezzo di Bedero, commune italienne de la province de Varèse (Lombardie).